

Matériaux et couleur 
 Le bronze est un nom générique qui était donné autrefois à tous les alliages de cuivre. Aujourd'hui son sens s'est restreint aux alliages de cuivre et d'étain. 
 Bronze est un nom de couleur, d'après celle du bronze, un alliage métallique de couleur brune dans son état patiné. 
 La Bronze Star (Médaille de l'étoile de bronze) est une décoration des armées des États-Unis.

Patronyme 
 Lucy Bronze (1991-), footballeuse internationale anglaise.

Hydronyme 
 Le Bronze est un cours d'eau ardennais de Belgique.

Divers 
 Bronze Tiger est un super-vilain, spécialiste en arts martiaux, appartenant à l'univers de DC Comics.
 Bronze Records est un label musical britannique.